Неї́-ле-Діжо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 7 км на південний схід від Діжона.

Історія 

28-2-2019 Неї-ле-Діжон і Кримолуа було об'єднано в новий муніципалітет Неї-Кримолуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 684 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1765,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Неї-ле-Діжон 
 Неї-ле-Діжон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неї-ле-Діжон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор